Lhuntse ist ein Ortsname, der im weiteren tibetischen Kulturkreis als ལྷུན་རྩེ་ häufiger auftritt:
 Lhünzê, Kreis im Autonomen Gebiet Tibet
 Lhuntse (Distrikt), Distrikt in Bhutan
 Lhuntse (Ort), Hauptort des Distrikts Lhuntse in Bhutan